Электрический парус — парус, использующий давление ионов солнечного (звёздного) ветра.
 Солнечный парус — парус, использующий давление фотонов солнечного света или лазера.
  — парус, использующий магнитное поле.

Примечания